

Іртюбяк — річка в Башкортостані, ліва притока Білої
 Іртюбяк — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Іртюбяцька сільська рада